Max Delbrück ist der Name folgender Personen:
 Max Delbrück (Chemiker) (1850–1919), Gärungschemiker und Brauwissenschaftler
 Max Delbrück (Biophysiker) (1906–1981), deutsch-amerikanischer Biophysiker und Nobelpreisträger